Czermna – dzielnica Kudowy-Zdroju
 Czermna – wieś w województwie małopolskim

Zobacz też: Čermná